— японская фамилия. Известные носители:
 Кимура, Дзироэмон (1897—2013) — японский долгожитель.
 Кимура, Ёсио (1905—1986) — японский сёгист, 14-й пожизненный мэйдзин.
 Кимура, Исао (1923—1983) — японский актёр.
 Кимура, Кадзуси (род. 1958) — японский футболист.
 Кимура, Косукэ (род. 1984) — японский футболист.
 Кимура, Масахико (1917—1993) — японский дзюдоист.
 Кимура, Мотоо (1924—1994) — японский популяционный генетик, создатель теории нейтральной эволюции.
 Кимура, Носоми (род. 1997) — чилийский футболист.
 Кимура, Рёхэй (род. 1984) — японский сэйю.
 Кимура, Саори (род. 1986) — японская волейболистка.
 Кимура, Синдзо (род. 1967) — японский учёный, работающий в области радиационной гигиены.
 
 Кимура, Тосио (1909—1983) — министр иностранных дел Японии.
 Кимура, Хана (1997—2020) — японская женщина-рестлер.
 Кимура, Хисаси (1870—1943) — японский астроном.
 Кимура, Хэйтаро (1888—1948) — генерал японской императорской армии.
 Кимура, Шо (род. 1988) — японский боксёр-профессионал выступающий в наилегчайшей весовой категории.

Другое 
 Болевой приём «Кимура» — узел локтя гяку удэ-гарами, названный в честь Масахико Кимуры, победившим этим приёмом основателя Бразильского джиу-джитсу Хелио Грейси.
 Кимура — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.